Poulton ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Bagnall Poulton (1856–1943), britischer Evolutionsbiologe
 Mabel Poulton (1901–1994), britische Filmschauspielerin
 Raymond Poulton (1916–1992), britischer Filmeditor
 Ronald Poulton (1889–1915), englischer Rugby-Union-Spieler
 Wendy Poulton (* um 1965), englische Badmintonspielerin

Sonstiges:
 Poulton Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika